Vicent Salvador i Gómez, pintor valencià del Barroc.
 Vicent Salvador i Liern, poeta, assagista i filòleg valencià.